Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
 Uniwersytet Techniczny w Wiedniu